Американський штат Алабама поділяється на 67 округів. Кожен округ має права місцевого самоврядування в межах своєї території.

Алабама